Биз може да се односи на:

 Биз (Горња Марна), насељено место у Француској, у департману Горња Марна
 Биз (Горњи Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Горњи Пиринеји
 Биз Минервоа, насељено место у Француској, у департману Од